Europejski Komisarz ds. Działań w dziedzinie klimatu i energii– członek Komisji Europejskiej. Obecnym komisarzem jest Miguel Arias Cañete.

Europejscy Komisarze
Gospodarka Unii Europejskiej
Polityka energetyczna
Energetyka w Europie